Mittelhausen bezeichnet Ortsnamen:

 Mittelhausen (Bas-Rhin), Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Mittelhausen (Allstedt), Ortsteil der sachsen-anhaltischen Stadt Allstedt
 Mittelhausen (Erfurt), Ortsteil der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt

Siehe auch:
 Mittelhaus
 Mittelhäuser
 Mittelhäusern
 Mittenhausen
 Mitterhausen